Чемпионат СССР 1956 года в классе «Б» проходил в двух зонах, победитель каждой зоны получал путёвку в класс «А». Эти путёвки получили минский «Спартак» и куйбышевские «Крылья Советов».

I зона 

Бомбардиры:

II зона

Примечания

Ссылки 

 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1956
1956